Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Claro Open Colsanitas 2015 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 11. und 12. April 2015 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
WTA Bogotá